Frederik Nielsen kan henvise til flere personer:

 Frederik Nielsen (orgelbygger) – orgelbygger i Aarhus i 1800-tallet
 Frederik Nielsen (dyrlæge) (1803-1878) – dansk veterinær og regimentskirurg
 Frederik Nielsen (politiker) (1809-1867) – dansk stiftsprovst, skolemand og politiker, medlem af Landstinget
 Frederik Nielsen (direktør) (1881-1962) – dansk direktør i andelsbevægelsen
 Frederik Nielsen (radiochef) (1905-1991) – forfatter, skoleinspektør, chef for Grønlands Radio
 Frederik Nielsen (litteraturkritiker) (1915-1983) – dansk forfatter, litteraturkritiker og professor
 Frederik Carl Christian Nielsen (1851-1937) dansk telegrafpioner
 Frederik Carl Emil Nielsen (1769-1851) – dansk veterinær
 Ferdinand Nielsen (1868-1940) – dansk politiker og afholdsleder, medlem af Folketinget (Frederik Ferdinand Nielsen)
 Frederik L. Nielsen (1881-1970) – dansk ingeniør
 Frederik Løchte Nielsen (1983-) – dansk tennisspiller
 Frederik Nielsen (håndboldspiller) – håndboldspiller
 Hans Frederik Nielsen (missionær) (1863-??) - missionær
 Frederik Nielsen (grønlandsk politiker) (1880-??) – en grønlandsk handelsbestyrer og medlem af Landsrådet

Se også:
 Fredrik Nielsen (1846-1907) – dansk biskop og kirkehistoriker (Fredrik Christian Nielsen)